Benjamin Lum (1953-2002), acteur américain ;
 Dyer D. Lum (1839-1893), activiste progressiste et anarchiste américain ;
 Kristina Lum (1976-) est une nageuse synchronisée américaine ;
 Nora Lum (?-), rappeuse, actrice et animatrice de télévision américaine ;
 Olivia Lum (?-), femme d'affaires malaise ;
 Ruthanne Lum McCunn (1946-), écrivain sino-américaine.

Autres 
 Lum, en tibétain, l'ensemble des connaissances et des pratiques autour du bain médicinal.

Voir aussi 
 Lum, un village du Cameroun.
Patronyme anglais
Patronyme asiatique